Quirnbach est un toponyme allemand faisant référence à deux communes de Rhénanie-Palatinat, soit :

 Quirnbach, dans l'arrondissement de Westerwald
 Quirnbach/Pfalz, dans l'arrondissement de Kusel